De twee gebroeders (sprookje) (KHM60), een sprookje van de gebroeders Grimm
 Twee Gebroeders (plantage), in Suriname

Molens 

 De Twee Gebroeders (Roosendaal), molen in het Noord-Brabantse Roosendaal
 De Twee Gebroeders (Wijk en Aalburg), molen in het Noord-Brabantse Wijk en Aalburg

Schepen 
 Twee Gebroeders (schip, 1903) Het schip dat Zuid-Holland tot aan Leiden en Den Haag in 1953 voor overstroming behoedde
 Twee Gebroeders (schip, 1913)
 De Twee Gebroeders (schip, 1914)
 Twee Gebroeders (schip, 1930)

Zie ook 

 De twee broers (doorverwijspagina)